Eske Brock kan syfta på bland andra:

* Eske Brock (slutet av 1300-talet), dansk väpnare
 Eske Jensen Brock (död 1441), dansk adelsman
 Eske Lavesen Brock (1560-1625), danskt riksråd